The Lake steht für:

 Originaltitel von Das Grauen am See, US-amerikanischer Spielfilm (1998)
 Originaltitel der kanadischen Fernsehserie The Lake: Der See (2022)

The Lake ist der Name folgender Seen

im Vereinigten Königreich:
 The Lake (Gloucestershire)

in den Vereinigten Staaten:
 The Lake (Mesa County, Colorado)
 The Lake (Rio Blanco County, Colorado)
 The Lake (Eddy County, New Mexico)
 The Lake (Luna County, New Mexico)
 The Lake (Otero County, New Mexico)
 The Lake (Socorro County, New Mexico)
 The Lake (New York)
 The Lake (North Carolina)
 The Lake (Wyoming)